Casa del Pueblo es el nombre dado a centros educativos y culturales vinculados al movimiento obrero.

Puede referirse más específicamente a los locales de ciertas organizaciones políticas:
 Casa del Pueblo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en España;
 Casa del Pueblo, sede de varios sindicatos (CNT, CSI, CGT) en Gijón, España;
 Casa del Pueblo del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), en Paraguay;
 Casa del Pueblo del Partido Socialista (PS), del Partido Unidad Socialista para la Victoria, o del Partido Socialista Auténtico, en Argentina;
 Casa del Pueblo del Partido Socialista del Uruguay (PSU).
 Casa del Pueblo de Yucatán, sede del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Socialista del Sureste.
 Casa del Pueblo del Partido Socialista belga, en Bruselas.
 Casa Grande del Pueblo sede de gobierno de Bolivia.

Perú 
 Casa del Pueblo (Trujillo) del Partido Aprista Peruano (APRA), en Trujillo;
 Casa del Pueblo (Lima) del Partido Aprista Peruano (APRA), en Lima.